Широківська сільська територіальна громада — територіальна громада в Україні, у Щастинському районі Луганської області, з адміністративним центром в селищі Широкий.

Площа громади — 326,76 кв. км, населення — 3 965 (2018 р.).

Утворена 16 липня 2018 року шляхом об'єднання Широківської, Розквітненської та Чугинської сільських рад Станично-Луганського району.

Переутворена у 2020 році шляхом об'єднання Гарасимівської, Красноталівської, Розквітненської, Талівської, Чугинської, Широківської сільських рад Станично-Луганського району.

Станом на 1 серпня 2020 року виборів депутатів ради та голови громади не призначено.

Населені пункти 
До складу громади входять села Благовіщенка, Вільне, Гарасимівка, Деркульське, Золотарівка, Красна Талівка, Красний Деркул, Олександрівка, Чугинка та селища Козачий, Степове, Розквіт, Талове, Широкий.

Перспективи 
Перспективним планом розвитку громад Луганської області передбачено розширення громади за рахунок приєднання територій Красноталівської сільської громади та Гарасимівської сільської ради Станично-Луганського району, що ліквідовується. Внаслідок цього площа громади виросте до 589,7 кв. км, кількість населення збільшиться до 6 731 особи.

Примітки

Джерела 
 Широківська громада 
 Широківська сільська територіальна громада
 Про затвердження перспективного плану формування територій громад Луганської області 

Громади Луганської області